Oak Park es el nombre de dos estaciones del Metro de Chicago:

  Oak Park (línea Azul).
  Oak Park (línea Verde).